Борис Русанов: Русанов, Борис Борисович (род. 1966) — предприниматель, тренер по современному пятиборью.
 Русанов, Борис Иванович (род. 1949) — советский футболист, российский футбольный тренер. Функционер в хоккее с мячом.